Инструментальная улица () — улица в Новозаводском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Казацкая до пересечения улиц Литовская и Евгена Онацкого.

Примыкает улица Общественная, Генерала Авдеенко.

История 
В 1950—1960-е года застраивалась улица Кирова (участок современной Инструментальной) промышленными предприятиями. 

В 1964 году был создан цех Прилукского завода «Будмаш», в 1965 году преобразован на завод специальных режущих инструментов, а с 1978 года называется «Черниговский инструментальный завод» (улица Кирова № 61) Киевского станкостроительного производственного объединения имени М. Горького. Черниговский пивной комбинат «Десна» был основан в 1976 году (улица Кирова № 59).

Часть улицы Кирова (современная Литовская) была выделена в отдельную Инструментальную улицу — в честь предприятия «Черниговский инструментальный завод», расположенного на данной улице.

Застройка 
Улица пролегает в северо-восточном направлении. В конце улицы есть проезд в северо-западном направлении, параллельно Громадской улице, к ж/д линии Чернигов—Гоностаевка; на данном отрезке только парная нумерация №№ 18-30.

Парная и непарная стороны улицы заняты нежилой застройкой: промышленными, коммунальными (автотранспортными и строительными (ПМК/СПМК)) предприятиями, складами и базами. 

Учреждения: 

 дом № 6 — швейная фабрика «ТК-Стиль»
 дом № 10 — производственно-технический центр стандартизации, метрологии и качества «Черниговоблагростандарт» 
 дом № 12 — центральное предприятие электросетей 
 дом № 17 — бывший котельный завод «Колвиэнергомаш»
 дом № 17 А — сервисный центр «Kamaz центр»
 дом № 18 — «Черниговский инструментальный завод»
 дом № 20 — пивкомбинат «Десна»
 дом № 22 — общество «Спецоптторг»
 дом № 30 — консервный завод «Фабрика Здорово»; бывший производственно-пищевой комбинат 
 дом № 32 — швейное предприятие
 дом № 34 В — оптово-продуктовая база

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — 
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова